Theoderich (auch Theodorich) ist der Name folgender Personen:

 Theoderich I. (418–451), westgotischer König
 Theoderich II. (453–466), westgotischer König
 Theoderich der Große, König der Ostgoten (455–526)
 Theoderich Strabo († 481), oströmischer Heermeister ostgotischer Abstammung
 Theoderich der Heilige (831/32–863), Bischof von Cambrai 
 Theoderich I. (Paderborn) (auch Theodor, Dietrich; † 916), von 908 bis 916 Bischof von Paderborn
 Theoderich (auch Dietrich von Haldensleben; † 985) von 965 bis 983 Markgraf der Nordmark, siehe Dietrich von Haldensleben
 Theoderich I., von 965 bis 984 Bischof von Metz, siehe Dietrich I. (Metz)
 Theoderich II., von 1006 bis 1047 Bischof von Metz, siehe Dietrich II. von Luxemburg
 Theoderich I. (Trier), von 965 bis 977 Bischof von Trier
 Theodoricus (Gegenpapst) († 1102), Kardinalbischof und Gegenpapst
 Theoderich von St. Truiden (1099–1107), Abt und Hagiograph
 Theoderich (Waldsassen), Abt des Klosters Waldsassen
 Theoderich II. von Wied (auch Theoderich von Wied oder Dietrich von Wied; um 1170–1242), Trierer Erzbischof und Kurfürst 
 Theoderich von Abensberg († 1383), Bischof von Regensburg und Fürstbischof des Hochstiftes Regensburg 
 Theoderich von Are (1329–1341) 39. Abt der Reichsabtei Echternach, Luxemburg 
 Theoderich von Estland († 1219), Bischof von Estland und Gründer des Schwertbrüderordens
 Theoderich von Konstanz († 1051), Bischof von Konstanz
 Theoderich von Minden († 880), Bischof von Minden und Märtyrer
 Theoderich von Neuhaus († 1302), Bischof von Olmütz
 Theoderich von Prag (14. Jh.), Hofmaler des Kaisers Karl IV.
 Theoderich von Reims († 533), Heiliger
 Theoderich Ulsenius (um 1460–um 1508), niederländischer Arzt und Dichter
 Theodericus Monachus, deutscher Geistlicher, der 1172 eine Pilgerreise ins Heilige Land unternahm und darüber das Buch Libellus de locis sanctis schrieb
 Teodorico Borgognoni (auch: Theoderich von Lucca; 1205/6–1298), italienischer Bischof und Arzt

Theoderich steht auch für:
 Theoderich (Schiff), ein Stückgutfrachter der Schwarzmeer-Schiffahrtsgesellschaft

Siehe auch:
 Dietrich (Name)
 Dirk (Vorname)
 Theodor
 Theuderich
 Theodric, von 572 bis 579 König des angelsächsischen Königreiches Bernicia